Джо́шуа Грин или Джош Грин: Грин, Джош (род. 2000) — австралийский баскетболист.
 Грин, Джошуа (род. 1950) — американский писатель, продюсер и режиссёр.
 Грин, Джош (род. 1970) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Гавайи.